LZ 10 "Schwaben", een luchtschip met de naam "Schwaben"
 LZ-10 (Spanje), een weg op Lanzarote